

Astronomia 
26940 Quintero  – asteroide della fascia principale

Geografia 
Quintero  – Comune del Valparaíso, in Cile

Persone 
Alberto Quintero Medina  – calciatore panamense
Carlos Darwin Quintero  – calciatore colombiano
Danis Luis Quintero Chevans  – calciatore cubano
Ioamnet Quintero  – ex atleta cubana
Hannelly Quintero  – modella venezuelana
José Humberto Quintero Parra  – cardinale venezuelano
Juan Fernando Quintero  – calciatore colombiano
Miguel Caro Quintero  – criminale messicano
Rafael Caro Quintero  – criminale messicano